Somaliërs (enkelvoud: Somali of Somaliër); een volk uit Somalië, Ethiopië en andere Oost-Afrikaanse landen, alsmede inwoners van het land Somalië. 
Somali (Ethiopië); een regio van Ethiopië
Somalisch of Somali; een Koesjitische taal
Somali (kattenras); een kattenras.
Somali (oorlogsschip), een Frans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog

Zie ook
Somaliland; een de facto onafhankelijk land op het territorium van Somalië.
Italiaans-Somaliland; voormalige Italiaanse kolonie op het grondgebied van het huidige land Somalië. 
Brits-Somaliland; voormalige Britse kolonie op het grondgebied van het huidige land Somalië.